Fredsberg kan syfta på:

 Fredsbergs socken – en socken i Västergötland i Vadsbo härad,
 Fredsbergs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Fredsbergs församling – en tidigare församling i Skara stift i Töreboda kommun – 2010
 Fredsbergs kyrka – en kyrkobyggnad i  Fredsberg-Bäcks församling
 Fredsbergs distrikt –  ett distrikt i Töreboda kommun och Västra Götalands län 2016–